Рыкованов — русская фамилия. Известные носители:

 Рыкованов, Андрей Леонидович (род. 1965) — мастер художественной микроминиатюры, издатель миниатюрных книг.
 Рыкованов, Георгий Николаевич (род. 1954) — советский и российский учёный-физик, доктор физико-математических наук, академик РАН.

Примечания